Pfaffen ist der Name folgender Orte:

 Pfaffen (Gemeinde Trattenbach), Ortsteil von Trattenbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Pfaffen (Gemeinde Rettenegg),  Ortsteil von Rettenegg, Bezirk Weiz, Steiermark